Verstraeten ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Verstraeten (1948–2005), belgischer Radrennfahrer
 François Verstraeten (1887–1965), belgischer Radsportler
 Gilles Verstraeten (* 1989), belgischer Politiker 
 Jorre Verstraeten (* 1997), belgischer Judoka
 Joseph Verstraeten, belgischer Turner
 Julien Verstraeten, (* 1939), belgischer Politiker 
 Mike Verstraeten (* 1967), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Verstraete